Entartung steht für:

 Entartung (Quantenmechanik), Entartung von Energieniveaus in der Quantenmechanik
  Entartete Materie als 4. Aggregatzustand in der Physik, begrifflich fundiert in Zustand (Quantenmechanik) 
 Entartung (Informatik), Zustand einer Datenstruktur
 Entartung (Nordau), kulturpolitisches Hauptwerk Max Nordaus (1892)
 Entartung (Forstwirtschaft), Vernässung oder Verarmung des Bodens
 Entartung in der Chemie: Reaktion, bei der Edukt und Produkt identisch sind, siehe Entartete Reaktion
 Entartung (Band), deutsche Black-Metal-Band aus Hessen

Mathematik:
 Entartung eines Eigenwertes in der Mathematik, siehe Eigenwertproblem
 entartete Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Stochastik, siehe Varianz (Stochastik) #Interpretation als Maß für Determinismus
 entarteter Kegelschnitt: Synonym für „ausgearteter Kegelschnitt“

Biologie und Medizin:
 Degeneration, Abweichung von der Norm
 Entartung (Medizingeschichte), obsoleter Begriff für Normabweichungen
 Kennzeichen der Bösartigkeit; siehe Krebs (Medizin)

Siehe auch:
 Entartete Kunst, Entartete Kunst (Ausstellung), Entartete Musik
 Elektronengas #Entartetes Elektronengas
 Entarteter Halbleiter
 Bilinearform #Ausartungsraum
 Fermi-Dirac-Statistik, Begriff der Quantenstatistik